Ла Вакерија има више значења:

 Ла Вакерија (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вакерија (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вакерија (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику